

Клір-Крік — місто, штат Вісконсин
 Клір-Крік — переписна місцевість в окрузі Лассен, штат Каліфорнія
 Клір-Крік — переписна місцевість, штат Юта